В списке наград и достижений Майкла Джордана перечислены все присужденные этому спортсмену титулы и звания, завоеванные им награды, приведена статистика выступлений, достижения, а также перечислены рекорды, установленные Джорданом и не побитые до сих пор.

Все данные отсортированы хронологически последовательно относительно друг друга (н-р регулярный сезон → плей-офф [первый раунд → полуфинал конференции → финал конференции] → финальная серия) и по принципу от меньшего к большему, от частного к целому (н-р показатели за игру → за серию (для плей-офф) → за сезон → за карьеру). Таблицы по умолчанию отсортированы по дате события (за исключением тех, в которых присутствует только один наиболее значимый статистический показатель).

Физические данные 
Рост:
 без обуви — 6 футов и 6 дюйма = 198 сантиметров
 в обуви — 6 футов и 8 дюймов = 203 сантиметра.
Вес:
 в начале карьеры — 185 фунтов = 84 килограмма.
 в конце карьеры — 215 фунтов = 98 килограммов.

Вертикальный прыжок: 48 дюймов = 120 сантиметров.

Размах рук: 6 футов и 11,5 дюймов = 212 см.

Рост с поднятой вверх рукой: 8 футов и 10 дюймов = 268 см.

Размер обуви: 13US.

Награды и титулы

Старшая школа Лейни 
 Участник : 1981.

Университет Северной Каролины 

 Лучший  : 1982.

 Чемпион : 1982.

 Член первой всеамериканской сборной NCAA: 1983, 1984.

 Лучший игрок года студенческого баскетбола по версии журнала Sporting News: 1983, 1984.

 Лучший баскетболист года конференции Атлантического побережья: 1984.

 : 1984.
 Обладатель приза имени Джеймса Нейсмита лучшему игроку года среди студентов: 1984.

 Обладатель награды имени Джона Вудена как лучший игрок года среди студентов: 1984.

 Лучший игрок года студенческого баскетбола по версии National Association of Basketball Coaches (NABC): 1984.

 Лучший игрок года студенческого баскетбола по версии Associated Press: 1984.

 Лучший игрок года студенческого баскетбола по версии Юнайтед Пресс Интернэшнл: 1984.

 Обладатель приза имени Оскара Робертсона: 1984.

 Обладатель Приз имени Адольфа Раппа: 1984.

Сборная США 
 Победитель баскетбольного турнира Панамериканских игр: Каракас, 1983.

 Чемпион Америки: Портленд, 1992.

 Чемпион баскетбольного турнира Олимпийских игр: Лос-Анджелес, 1984; Барселона, 1992.

НБА

Командные 
 6-кратный чемпион Центрального дивизиона в составе «Чикаго Буллз» по итогам регулярного сезона: 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998.
 6-кратный чемпион Восточной конференции в составе «Чикаго Буллз»: 1991, 1992, 1993, 1996, 1997,1998.
 6-кратный чемпион Национальной Баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз»: 1991, 1992,1993, 1996, 1997, 1998.

Игрок команды с лучшим соотношением побед и поражений по итогам регулярного сезона:

Индивидуальные 
 По данным сайта basketball-reference.com
 3 раза был признан Лучшим новичком месяца: ноябрь 1984, январь и март 1985.
 Новичок года НБА: 1985.
 Член первой сборной лучших новичков НБА: 1985.
 Лучший новичок года по версии Sporting News: 1985.
 5-кратный обладатель приза Самого ценного игрока регулярного чемпионата: 1988, 1991, 1992, 1996, 1998.
 6-кратный обладатель приза Самого ценного игрока финальной серии: 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998.
 7-кратный обладатель приза Самого ценного игрока по версии Sporting News: 1988, 1989, 1991, 1992, 1996—1998.
 Лучший оборонительный игрок НБА: 1988.
 10 раз был включен в первую сборную всех звёзд НБА: 1987—1993, 1996—1998.
 1 раз был включен во вторую сборную всех звёзд НБА: 1985.
 9 раз был включен в сборную всех звёзд защиты НБА: 1988—1993, 1996—1998.

По ходу карьеры 25 раз был признан лучшим игроком недели и 16 раз — игроком месяца.

Уик-энд всех Звёзд 
 Чемпион  по броскам сверху: 1987, 1988.
 14 раз принимал участие в Матче всех звёзд: 1985—1993, 1996—1998, 2002, 2003.
 9 раз набирал наибольшее количество голосов для участия в Матче всех звёзд: 1987—1993, 1997, 1998.
 3 раза был признан Самым ценным игроков Матча всех звёзд: 1988, 1996, 1998.

Разное

Командные 
 Член  как игрок сборной США по баскетболу на Олимпиаде 1992 года в Барселоне: 2009.

 Член баскетбольного Зала славы как игрок сборной США по баскетболу на Олимпиаде 1992 года в Барселоне: 2010.

 Игрок двух из десяти лучших команд в истории НБА: «Чикаго Буллз» сезонов 91/92 и 95/96: 1996.

 Чемпион  в составе «Чикаго Буллз»: 1997.

Индивидуальные 
 Член баскетбольного Зала славы как игрок: 2009.

 3-кратный обладатель звания : 1991—1993.

 2-кратный обладатель премии IBM за вклад в игру команды: 1985, 1989.

 Один из 50 лучших игроков в истории НБА: 1996.

 Один из : 2002.

 Спортсмен года по версии Sports Illustrated: 1991.

 Спортсмен года по версии Sporting News: 1991.

 Обладатель премии ESPY как лучший спортсмен века: 2001.

 Обладатель премии ESPY как лучший спортсмен-мужчина десятилетия в 90-х: 2000.

 Обладатель премии ESPY как лучший профессиональный баскетболист десятилетия в 90-х: 2000.
 Обладатель премии ESPY за лучший момент десятилетия в 90-х: бросок с перекладыванием мяча из правой руки в левую, во время второй игры финальной серии 1991 года против «Лос-Анджелес Лейкерс», 2000.
 Самый ценный игрок международного турнира McDonald’s: 1997.
 № 1 в списке 100 лучших спортсменов XX-го века по версии канала ESPN: 1999.

 № 1 в списке 75-ти лучших баскетболистов за всю историю по версии : 2003.
 № 1 в списке 50-ти лучших баскетболистов за всю историю по версии журнала SLAM: 2009.
 № 1 в списке 50-ти величайших спортсменов конференции Атлантического побережья: 2003.
 № 2 в списке 100 лучших спортсменов XX-го века по версии Ассошиэйтед пресс: 1999.

Статистика 

 Дополнение к легенде статистики:
В таблицах статистики присутствуют также такие (отсутствующие в легенде) статистические показатели как:
 FGM —  — бросков с игры забито
 FGA —  — бросков с игры выполнено
 3PM —  — трёх-очковых бросков забито
 3PA —  — трёх-очковых бросков выполнено
 FTM —  — штрафных бросков забито
 FTA —  — штрафных бросков выполнено
 OFF —  — собрано подборов в нападении
 DEF —  — собрано подборов в защите
 TOV —  — совершено потерь
 PF —  — заработано персональных замечаний (фолов)

Старшая школа Лейни 
Полных данных не сохранилось, известно лишь, что последний год обучения в школе Джордан закончил имея в основных показателях трипл-дабл в среднем за игру: 29,2 очков, 11,6 подборов и 10,1 результативных передачи.

Университет Северной Каролины

В среднем за игру

Всего

НБА

Регулярный сезон

Показатели в среднем за игру

Всего

Плей-офф

По раундам

Показатели в среднем за игру

Всего

Уик-энд Всех звёзд

Конкурс по броскам сверху

1985 
В 1985 году, в ходе своего дебютного сезона в НБА, Майкл Джордан также впервые принял участие в конкурсе по броскам сверху. Выйдя в полуфинал со 130 баллами за три броска, Джордан выиграл в полуфинале с суммой в 142 балла, но в финальном раунде уступил Доминику Уилкинсу (147—136).

1987, 1988 
Два года подряд, в 1987 и 1988 годах, Майкл Джордан становился чемпионом конкурса по броскам сверху: в первом случае опередив Джерома Керси (146—140 в финале), а во втором — Доминика Уилкинса, со счетом 147—145.

Матчи Всех звёзд

За сборную США

В среднем за игру

Всего

Бейсбольная карьера 
 По данным сайта baseball-reference.com

Игра в нападении 
 G — games — игр
 AB — at bat — выходов на биту
 H — hits — хитов
 R — runs — ранов
 BA — batting average — процент отбивания
 2B — doubles — даблов
 3В — tripples — триплов
 HR — home run — хоум-ранов
 SLG — slugging percentage — результативность отбивания
 RBI — runs batted in — ранов на отбивании
 SB — stolen bases — украдено баз
 SO — strikeouts — страйк-аутов

Игра в защите 

 G — games — игр
 PO — putouts — пут-аутов
 A — assists — ассистов

 E — errors — ошибок
 TC — total chances — сумма шансов
 FPCT — percentage — процент игры в поле

Достижения 
 Ни одного матча не закончил без набранных очков (1251 игра)
 Набрал меньше 10 очков только в 13 матчах за карьеру (все — в ходе регулярного сезона).
 Во всех играх плей-офф набирал более 15 очков (179 игр), лишь 6 раз набрал меньше 20.
 Набрал 20 и более очков в 1099 играх (926 раз — в ходе регулярного сезона / 173 — в ходе пле-офф)
 Набрал 30 и более очков в 671 игре (562/109)
 Набрал 40 и более очков в 211 играх (173/38)
 Набрал 50 и более очков в 39 играх (31/8)
 Набрал 60 и более очков в 5 играх (4/1)
 Собрал 240 дабл-даблов за карьеру (201/39)
 Собрал 31 трипл-дабл за карьеру (28/2 + 1 в Матче всех звёзд)

Лидер НБА

Регулярный чемпионат

За игру 
 По количеству сыгранных минут в среднем за игру (2 раза): 1988 (40,4), 1989 (40,2).
 По количеству очков в среднем за игру (10 раз): 1987 (37,1), 1988 (35,0), 1989 (32,5), 1990 (33,6), 1991 (31,5), 1992 (30,1), 1993 (32,6), 1996 (30,4), 1997 (29,6), 1998 (28,7).
 По количеству перехватов в среднем за игру (3 раза): 1988 (3,2), 1990 (2,8), 1993 (2,8).

За сезон 
 По количеству сыгранных игр за сезон (5 раз): 1985 (82), 1987 (82), 1990 (82), 1991 (82), 1998 (82).
 По количеству сыгранных минут за сезон(3 раза): 1987 (3281), 1988 (3311), 1989 (3255).
 По количеству забитых бросков с игры (10 раз): 1987 (1098), 1988 (1069), 1989 (966), 1990 (1034), 1991 (990), 1992 (943), 1993 (992), 1996 (916), 1997 (920), 1998 (881).
 По количеству выполненных бросков с игры (9 раз): 1987 (2279), 1988 (1998), 1990 (1964), 1991 (1837), 1992 (1818), 1993 (2003), 1996 (1850), 1997 (1892), 1998 (1893).
 По количеству забитых штрафных бросков (2 раза): 1987 (833), 1988 (723).
 По количеству выполненных бросков с игры (1 раз): 1987 (972).
 По количеству перехватов за сезон (3 раза): 1988 (259), 1990 (227), 1993 (221).
 По количеству очков в сумме за сезон (11 раз): 1985 (2313), 1987 (3041), 1988 (2868), 1989 (2633), 1990 (2753), 1991 (2580), 1992 (2404), 1993 (2541), 1996 (2491), 1997 (2431), 1998 (2357).

Плей-офф

За игру 
 По количеству минут за игру (1 раз): 1985 (42,8).
 По количеству набранных очков за игру (10 раз): 1986 (43,7), 1987 (35,7), 1989 (34,8), 1990 (36,7), 1991 (31,1), 1992 (34,5), 1993 (35,1), 1996 (30,7), 1997 (31,1), 1998 (32,4).

За весь розыгрыш 
 По количеству набранных очков в сумме в плей-офф (8 раз): 1989 (591), 1990 (587), 1991 (529), 1992 (729), 1993 (666), 1996 (552), 1997 (590), 1998 (680).
 По количеству забитых бросков с игры (7 раз): 1989 (199), 1991 (197), 1992 (290), 1993 (251), 1997 (227), 1998 (243).
 По количеству выполненных бросков с игры (8 раз): 1989 (390), 1991 (376), 1992 (581), 1993 (528), 1996 (407), 1997 (498), 1998 (526).
 По количеству сыгранных минут (3 раза): 1989 (718), 1992 (920), 1998 (872).
 По количеству забитых штрафных бросков (3 раза): 1989 (183), 1996 (153), 1998 (181).
 По количеству выполненных штрафных бросков (3 раза): 1989 (229), 1996 (187), 1998 (223).
 По количеству перехватов (2 раза): 1989 (42), 1992 (44).

Лучшие показатели за карьеру

Регулярный сезон

Плей-офф

Финальные серии

Игры, в которых Джордан набирал 50 и более очков

Трипл-даблы

Показатели близкие к квадрупл-даблу

Показатели близкие к 5-по-5

Рекорды

НБА

Регулярный чемпионат 
 Основная статья:

За одну игру 
 Количество штрафных бросков, выполненных за половину — 23 (против «Майами Хит», 30 декабря 1992)
 Количество штрафных бросков, забитых за половину — 20 (против «Майами Хит», 30 декабря 1992)
 Количество перехватов, совершенных за половину — 8 (против «Бостон Селтикс», 9 ноября 1988)
 Аналогичного результата достигли ещё 10 игроков:
 Куинн Бакнер, игрок «Милуоки Бакс» в игре против «Нью-Джерси Нетс» 27 ноября 1976;
 Фред Браун, игрок «Сиэтл Суперсоникс» в игре против «Филадельфии Севенти Сиксерс» 3 декабря 1976
 Гас Уильямс, игрок «Сиэтл Суперсоникс» в игре против «Вашингтон Буллетс» 23 января 1979
 Эдди Джордан, игрок «Нью-Джерси Нетс» в игре против «Чикаго Буллз» 23 октября 1979
 Дадли Брэдли, игрок «Индиана Пэйсерс» в игре против «Юта Джаз» 10 ноября 1980
 , игрок «Денвер Наггетс» в игре против «Нью-Джерси Нетс» 17 февраля 1983
 Фэт Левер, игрок «Денвер Наггетс» в игре против «Индиана Пэйсерс» 9 марта 1985
 Клайд Дрекслер, игрок «Хьюстон Рокетс» в игре «Сакраменто Кингз» 1 ноября 1996
 Даг Кристи, «Торонто Рэпторз» в игре против «Филадельфия Севенти Сиксерз» 2 апреля 1997
 Майкл Финли, игрок «Даллас Маверикс» в игре против «Филадельфия Севенти Сиксерз» 23 января 2001
 Самый возрастной игрок, набравший 40 (и более) очков в одной игре — 43 очка в составе «Вашингтон Уизардс» в матче против «Нью-Джерси Нетс» в возрасте 40 лет и 4 дней (Джордан также является единственным 40-летним игроком в истории, кому покорился этот рубеж).
 Самый возрастной игрок, набравший 50 (и более) очков в одной игре — 51 очко в составе «Вашингтон Уизардс» в матче против «Нью-Орлеан Хорнетс» в возрасте 38 лет и 315 дней.
 Входит в состав одной из 10 пар одноклубников, в которых каждому из игроков удалось набрать 40 (и более) очков в одном матче: Майкл Джордан (44 очка) и Скотти Пиппен (40), игроки «Чикаго Буллз» в игре против «Индиана Пэйсерс» 18 февраля 1996.
 Аналогичного результата достигли:
 Гас Джонсон (41) и Уолт Беллами (40), игроки «Балтимор Буллетс» в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» 14 ноября 1964
 Элджин Бэйлор (43) и Джерри Уэст, игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче против «Сан-Франциско Уорриорз» 11 февраля 1970
 Пит Маравич (45) и  (41), игроки «Нью-Орлеан Джаз» в матче против Денвер Наггетс 10 апреля 1977
 Пол Уэстфал (43) и Уолтер Дэвис (40), игроки «Финикс Санз» в матче против «Бостон Селтикс» 5 января 1978
 Джордж Гервин (50) и  (45), игроки «Сан-Антонио Спёрс» в игре против «Милуоки Бакс» 6 марта 1982
 Айзея Томас (47) и Джон Лонг (41), игроки «Детройт Пистонс» в матче против «Денвер Наггетс» 13 декабря 1983
  (50) и Алекс Инглиш (47), игроки «Денвер Наггетс» в матче против «Детройт Пистонс» 13 декабря 1983
 Эдриан Дентли (43) и Джон Дрю (42), игроки «Юта Джаз» в матче против «Детройт Пистонс» 19 марта 1983
 Рассел Уэстбрук (45) и Кевин Дюрант (40), игроки «Оклахома-Сити Тандер» в матче против «Миннесота Тимбервулвз» 23 марта 2012
 Входит в состав одной из 2 пар одноклубников, в которых каждому из игроков удалось закончить матч с трипл-даблом на своем счету: Майкл Джордан (41 очко, 10 подборов и 11 передач) и Скотти Пиппен (15 + 10 + 12), игроки «Чикаго Буллз», в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» 3 января 1989 года
 Аналогичного результата достигли:
 Винс Картер (46 + 16 + 10) и Джейсон Кидд (10 + 16 + 18), игроки «Нью-Джерси Нетс», в матче против «Вашингтон Уизардс» 7 апреля 2007 года

За один сезон 
 Один из игроков, кому удалось завершить свой дебютный сезон в НБА со статистикой 20+ очков, 5+ подборов и 5+ передач в среднем за игру: 28,2 очков, 6,5 подборов и 5,9 передачи в среднем за игру в сезоне 1984/85.
 Аналогичного результата достигли:
 Оскар Робертсон «Цинциннати Ройалз» (30,5 очков, 10,1 подборов и 9,7 передачи) в сезоне 1960/61
 Леброн Джеймс «Кливленд Кавальерс» (20,9 очков, 5,5 подборов и 5,9 передачи) в сезоне 2003/2004
 Тайрик Эванс, «Сакраменто Кингз» (20,1 очков, 5,3 подборов и 5,8 передачи) в сезоне 2009/10
 Количество блок-шотов за сезон (для защитника) — 131 (в сезоне 1987/88)
 Один из игроков, кому удалось набрать в сумме 200 перехватов и 100 блок-шотов за сезон — в сезонах 1986/87 (236 перехватов + 125 блок-шотов), 1987/88 (259 + 131)
 Аналогичного результата достигли:
 Хаким Оладжьювон, «Хьюстон Рокетс», сезон 1988/89 (213 + 282)
 Скотти Пиппен, «Чикаго Буллз», сезон 1989/90 (211 + 101)
 Один из игроков, кому удалось по итогам регулярного сезона стать лучшим по набранным очкам и совершенным перехватам в среднем за игру — в сезонах 1987/88 (35,0 очков + 3,2 перехвата), 1989/90 (33,6 + 2,8), 1992/93 (32,6 + 2,8)
 Аналогичного результата достиг:
 Аллен Айверсон, «Филадельфия Севенти Сиксерз», в сезонах 2000/01 (31,1 + 2,5), 2001/02 (31,4 + 2,8)

За карьеру 
 Количество очков в среднем за игру: 30,12
 Количество сезонов с лучшим показателем в лиге по набранным очкам (в среднем за игру) — 10
 Количество сезонов с лучшим показателем в лиге по набранным очкам (в сумме за сезон) — 11
 В сезоне 1984/85, Майкл набрал за сезон 2313 очков, что стало лучшим результатом в лиге, но по очкам в среднем за игру (28,2) уступил Ларри Берду (28,7) и Бернарду Кингу (32,9).
 Количество сезонов подряд с лучшими показателями в лиге по набранным очкам (как в среднем за игру, так и в сумме за сезон) — 7 — в сезонах 1986/87-1992/93
 Аналогичного результата достиг:
 Уилт Чемберлен («Филадельфия Уорриорз», «Сан-Франциско Уорриорз», «Филадельфия Севенти Сиксерз») в сезонах 1959/60-1965/66
 Количество игр с 30 (и более) набранными очками — 563.
 Количество игр подряд с 10 (и более) набранными очками — 866 (с 25 марта 1986 по 26 декабря 2001)
 Количество сезонов с лучшим показателем в лиге по забитым броскам с игры — 10
 Количество сезонов подряд с лучшим показателем в лиге по забитым броскам с игры — 7 — в сезонах 1986/87-1992/93
 Аналогичного результата достиг:
 Уилт Чемберлен в сезонах 1959/60-1965/66
 Количество сезонов с лучшим показателем в лиге по выполненным броскам с игры — 9
 Количество сезонов с лучшим показателем в лиге по перехватам (в среднем за игру) — 3
 Аналогичного результата достигли:
 Майкл Рэй Ричардсон (1979/80, 1982/83, 1984/85)
 Элвин Робертсон (1985/86, 1986/87, 1990/91)
 Аллен Айверсон (2000/01, 2001/02, 2002/03)
 Количество сезонов с показателем 30 (и более) очков в среднем за игру — 8
 Количество сезонов подряд с показателем 30 (и более) очков в среднем за игру — 7.
 Аналогичного результата достиг Уилт Чемберлен.
 Количество блок-шотов для защитника — 893
 Наибольшее число включений в первую сборную лучших защитников НБА — 9
 Аналогичного результата достигли:
 Гэри Пэйтон, «Сиэтл Суперсоникс», в сезонах 1993/94-2001/02
 Коби Брайант «Лос-Анджелес Лейкерс», в сезонах 1999/2000, 2002/2003-2003/2004, 2005/2006-2010/2011
 Кевин Гарнетт, «Миннесота Тимбервулвз», «Бостон Селтикс», в сезонах 1999/2000-2004/2005, 2007/2008-2008/2009, 2010/2011

Плей-офф 
 Основная статья:

В одной игре 
 Количество набранных очков — 63 (против «Бостон Селтикс» 20 апреля 1986)
 Количество бросков с игры, забитых в одной игре — 24 (против «Кливленд Кавальерс» 1 мая 1988)
 Аналогичного результата достигли:
 Уилт Чемберлен, игрок «Филадельфия Уорриорз», в матче против «Сиракьюз Нэшионалз» 14 марта 1960
 Джон Хавличек, игрок «Бостон Селтикс», в матче против «Атланта Хокс» 1 апреля 1973
 Количество бросков с игры, выполненных за половину — 25 (против «Кливленд Кавальерс» 1 мая 1988)
 Аналогичного результата достигли:
 Уилт Чемберлен, игрок «Филадельфия Уорриорз», в матче против «Сиракьюз Нэшионалз» 22 марта 1960
 Элджин Бэйлор, игрок «Лос-Анджелес Лейкерс», в мачте против «Бостон Селтикс» 14 апреля 1962
 Количество бросков с игры, забитых подряд (без промаха) — 13 (против "Лос-Анджелес Лейкерс 5 июня 1991)

В серии 
Наибольшее количество очков в среднем за игру по ходу одного раунда плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации.

В серии из 3 игр 
 Количество набранных очков — 135 (в серии против «Майами Хит», 1992 года, 45,0 очков в среднем за игру)
 Количество бросков с игры, забитых в одной серии — 53 (в серии против «Майами Хит», 1992 года)
 Наивысший процент реализации штрафных бросков (минимум 15 попыток) — 100% (в серии против «Вашингтон Буллетс» 1997 года, 15/15)

В серии из 5 игр 
 Количество набранных очков — 226 (в серии против «Кливленд Кавальерс», 1988 года, 45,2 очков в среднем за игру)
 Количество бросков с игры, забитых в одной серии — 86 (в серии против «Филадельфия Севенти Сиксерз», 1990 года)

В серии из 6 игр 
 Количество бросков с игры, забитых в одной серии — 101 (в серии против «Финикс Санз», 1993 года)

За карьеру 
 Количество набранных очков — 5987
 Количество набранных очков в среднем за игру (минимум 25 игр) — 33,5 (в 179 играх)
 Количество игр с 50 (и более) набранными очками — 8
 Количество игр с 40 (и более) набранными очками — 48
 Количество игр с 30 (и более) набранными очками — 109
 Количество игр с 20 (и более) набранными очками — 173
 Единственный игрок, набравший 15 (и более) очков в каждой из проведенных игр (179 игр) (минимум 25 игр)
 Единственный игрок, набравший 50 (и более) очков в двух последовательных играх — 50 и 55 очков в 1 и 2 играх в серии первого раунда Восточной конференции 1988 года против «Кливленд Кавальерс» (28 апреля и 1 мая 1988)
 Количество последовательных игр с 45 (и более) набранными очками — 3 (в серии полуфинала конференции Восточной конференции 1990 против «Филадельфия Севенти Сиксерз»)
 Количество последовательных игр с 20 (и более) набранными очками — 60 (2 июня 1989 — 11 мая 1993)
 Количество последовательных игр с 15 (и более) набранными очками — 179
 Количество последовательных игр с 10 (и более) набранными очками — 179
 Количество выполненных бросков с игры — 4497
 Количество забитых штрафных бросков — 1463

Матчи всех звёзд

За игру 
 Количество блок-шотов за половину — 4 (в Матче всех звёзд 1988 года)
 Аналогичного результата достигли:
 Карим Абдул-Джаббар (в Матче всех звёзд 1980 года)
 Хаким Оладжьювон (в Матче всех звёзд 1994 года)
 Количество забитых бросков с игры — 17 (в Матче всех звёзд 1988 года)
 Аналогичного результата достигли:
 Уилт Чемберлен в Матче всех звёзд 1962 года
 Кевин Гарнетт в Матче всех звёзд 2003 года
 Количество выполненных бросков с игры — 27 (в Матче всех звёзд 2003 года)
 Аналогичного результата достиг:
 Рик Бэрри (в Матче всех звёзд 1962 года)
 Один из игроков, сделавших трипл-дабл — 14 очков, 11 подборов и 11 передач за 26 минут на Матче всех звёзд 1997 года
 Аналогичного результата достиг:
 Леброн Джеймс — 29 очков, 12 подборов и 10 передач за 32 минуты на Матче всех звёзд 2011 года
 Дуэйн Уэйд — 24 очка, 10 подборов и 10 передач за 33 минуты на Матче всех звёзд 2012 года

За карьеру 
 Количество забитых бросков с игры — 110
 Количество выполненных бросков с игры — 233
 Количество перехватов — 37

Рекорды клубов

Чикаго Буллз 
 По данным медиа-гида клуба «Чикаго Буллз» за сезон 2010/2011

Регулярный сезон

За игру 
 Количество набранных очков
 за игру (с овертаймом) — 69 (против «Кливленд Кавальерс» 28 марта 1990)
 за игру (без овертайма) — 61 (против «Атланта Хокс» 16 апреля 1987)
 за половину — 39 (во второй половине игры против «Милуоки Бакс» 16 февраля 1988)
 за четверть — 30 (в четвёртой четверти игры против «Денвер Наггетс» 26 ноября 1989)
 Количество забитых бросков с игры
 за игру (с овертаймом) — 27 (против «Орландо Мэджик» 16 января 1993)
 за игру (без овертайма) — 22 (против «Вашингтон Уизардс» 23 декабря 1992)
 за половину — 15 (первая половина игры против «Орландо Мэджик» 16 января 1993)
 за четверть — 11 (первая четверть игры против «Орландо Мэджик» 16 января 1993)
 Количество выполненных бросков с игры
 за игру (с овертаймом) — 49 (против «Орландо Мэджик» 16 января 1993)
 за игру (без овертайма) — 43 (против «Орландо Мэджик» 14 февраля 1990)
 за половину — 24 (вторая половина игры против «Орландо Мэджик» 16 января 1993)
 Количество забитых штрафных бросков
 за игру — 26 (против «Нью-Джерси Нетс» 26 февраля 1987)
 за половину — 20 (вторая половина игры против «Майами Хит» 30 декабря 1992)
 за четверть — 14 (четвёртая четверть игры против «Майами Хит» 30 декабря 1992)
 Количество выполненных штрафных бросков
 за игру — 27 (против «Нью-Джерси Нетс» 26 февраля 1987)
 за половину — 23 (вторая половина игры против «Майами Хит» 30 декабря 1992)
 за четверть — 16 (четвёртая четверть игры против «Майами Хит» 30 декабря 1992)
 Количество заработанных персональных фолов за четверть — 6 (четвёртая четверть игры против «Детройт Пистонс» 31 января 1989)
 Количество совершенных перехватов
 за игру — 10 (против «Нью-Джерси Нетс» 29 января 1988)
 за половину — 8 (первая половина матча против «Бостон Селтикс» 9 сентября 1988)
 за четверть — 6 (третья четверть игры против «Нью-Джерси Нетс» 29 января 1988)
 Количество очков, набранных подряд — 23 (против «Атланта Хокс» 16 апреля 1987)

За игру (для арены United Center) 
«Чикаго Буллз» проводили свои домашние матчи в «Чикаго Стэдиум» с 1967 по 1994 год. С сезона 1994/1995, домашние матчи клуба проходят в Юнайтед-центре

 Количество набранных очков за половину — 34 (вторая половина матча против «Детройт Пистонс» 7 марта 1996)
 Количество забитых бросков с игры за половину — 14 (вторая половина в матче против «Детройт Пистонс» 7 марта 1996)
 Количество выполненных бросков с игры за игру (с овертаймом) — 39 (против «Сан-Антонио» 3 ноября 1996)
 Количество забитых штрафных бросков
 за половину — 15 (первая половина матча против «Нью-Йорк Никс» 18 апреля 1998)
 за четверть — 13 (вторая четверть матча против «Нью-Йорк Никс» 18 апреля 1998)
 за овертайм — 6 (против «Сиэтл Суперсоникс» 18 марта 1997)
 Количество выполненных штрафных бросков
 за половину — 16 (первая половина матча против «Нью-Йорк Никс» 18 апреля 1998)
 за четверть — 14 (вторая четверть матча против «Нью-Йорк Никс» 18 апреля 1998)
 за овертайм — 6 (против «Сиэтл Суперсоникс» 18 марта 1997)

За дебютный сезон в лиге 
Первым сезоном Майкла Джордана в лиге был сезон 1984/1985 годов

 Количество сыгранных минут — 3144
 Количество набранных очков — 2313
 Количество набранных очков (в среднем за игру) — 28,2
 Количество забитых бросков с игры — 837
 Количество выполненных бросков — 1625
 Количество забитых штрафных бросков — 630
 Количество выполненных штрафных бросков — 746

За сезон 
 Количество набранных очков (в среднем за игру) — 37,1 (в сезоне 1986/1987)
 Джордан занимает первые десять мест в истории клуба по данному показателю
 Количество набранных очков (в сумме за сезон) — 3041 (в сезоне 1986/1987)
 Джордан занимает первые десять мест в истории клуба по данному показателю
 Количество забитых штрафных бросков — 833 (в сезоне 1986/1987)
 Джордан занимает первые восемь мест в истории клуба по данному показателю
 Количество совершенных перехватов (в сумме за сезон) — 259 (в сезоне 1987/1988)
 Джордан занимает первые три места в истории клуба по данному показателю и восемь из первых десяти

За карьеру 
 Количество сезонов — 13
 Количество проведенных игр — 930
 Количество сыгранных минут — 35887
 Количество набранных очков — 29277
 Количество набранных очков (в среднем за игру) — 31,5 (минимум 100 игр)
 Количество забитых бросков с игры — 10962
 Количество выполненных бросков — 21686
 Количество забитых штрафных бросков — 6798
 Количество выполненных штрафных бросков — 8115
 Количество подборов в защите — 4289
 Количество подборов (всего) — 5836
 Количество результативных передач — 5012
 Количество перехватов — 2306
 Количество потерь — 2589

Плей-офф

За игру 
 Количество набранных очков
 за игру (с овертаймом) — 63 (против «Бостон Селтикс» 20 апреля 1986)
 за игру (без овертайма) — 56 (против «Майами Хит» 29 апреля 1992)
 за половину — 37 (во второй половине игры против «Майами Хит» 29 апреля 1992)
 за четверть — 24 (в четвёртой четверти игры против «Филадельфии Севенти Сиксерз» 11 мая 1990)
 за овертайм — 9 (против «Нью-Йорк Никс» 9 мая 1989)
 Количество забитых бросков с игры
 за игру — 24 (против «Кливленд Кавальерс» 1 мая 1988)
 за половину — 14 (первая половина игры против «Портленд Трэйл Блэйзерс» 3 июня 1992)
 за четверть — 10 (в четвёртой четверти игры против «Филадельфии Севенти Сиксерз» 11 мая 1990)
 за овертайм — 4 (против «Нью-Йорк Никс» 9 мая 1989)
 Количество выполненных бросков с игры
 за игру — 45 (против «Кливленд Кавальерс» 1 мая 1988)
 за половину — 25 (первая половина игры против «Кливленд Кавальерс» 1 мая 1988)
 за четверть — 13 (первая четверть игры против «Портленд Трэйл Блэйзерс» 3 июня 1992)
 за овертайм — 5 (первый овертайм матча против «Бостон Селтикс» 20 апреля 1986)
 Количество забитых штрафных бросков
 за игру — 23 (против «Нью-Йорк Никс» 14 мая 1989)
 за половину — 14 (вторая половина игры против «Детройт Пистонс» 28 мая 1990)
 за четверть — 13 (четвёртая четверть игры против «Детройт Пистонс» 21 мая 1991)
 за овертайм — 3 (против «Нью-Джерси Нетс» 24 апреля 1998)
 Количество выполненных штрафных бросков
 за игру — 28 (против «Нью-Йорк Никс» 14 мая 1989)
 за половину — 17 (вторая половина против «Нью-Йорк Никс» 14 мая 1989)
 за четверть — 14 (четвёртая четверть игры против «Детройт Пистонс» 21 мая 1991)
 за овертайм — 5 (против «Нью-Джерси Нетс» 24 апреля 1998)
 Количество совершенных перехватов за игру — 6 (против «Нью-Йорк Никс» 13 мая 1989)
 Количество очков, набранных подряд, без промаха — 17 (против "Нью-Йорк Никс 2 июня 1993)

За карьеру 
 Количество игр — 179
 Количество сыгранных минут — 7474
 Количество набранных очков — 5987
 Количество забитых бросков с игры — 2188
 Количество выполненных бросков — 4497
 Количество забитых штрафных бросков — 1463
 Количество выполненных штрафных бросков — 1766
 Количество результативных передач — 1022
 Количество перехватов — 376

Вашингтон Уизардс 
 По данным медиа-гида клуба «Вашингтон Уизардс» за сезон 2011/2012

Регулярный сезон

За игру 
 Количество набранных очков за четверть — 24 (первая четверть игры против «Шарлотт Хорнетс» 29 декабря 2001)

 Количество набранных очков за половину — 34 (первая половина игры против «Шарлотт Хорнетс» 29 декабря 2001)

За игру (для арены Веризон-центр) 
С 1997 по 2006 год, спортивный комплекс, служивший ареной для домашних матчей «Уизардс», назывался MCI-центр (). Был переименован в Веризон-центр () после того, как компания Verizon Communications купила MCI Inc.
 Количество набранных очков за игру — 51 (против «Шарлотт Хорнетс» 29 декабря 2001)
 Аналогичного результата достиг:
 Гилберт Аринас, в игре против «Юта Джаз» 15 января 2007
 Количество забитых бросков с игры — 21 (против «Шарлотт Хорнетс» 29 декабря 2001)
 Количество выполненных бросков с игры — 38 (против «Шарлотт Хорнетс» 29 декабря 2001)

См. также 
 50 величайших игроков в истории НБА
 Список лучших снайперов в истории НБА
 Список самых результативных игроков регулярного чемпионата НБА

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Национальная баскетбольная ассоциация